Josep Comerma i Vilanova (Banyoles, Pla de l'Estany, 1887 — Canet de Mar, Maresme, 1936) va ser un historiador de la literatura català.

Es va doctorar en teologia a Tarragona (1912) i va exercir de sacerdot, al mateix temps que ensenyava gramàtica llatina (1911-20), retòrica i literatura (1920-27) a Girona. És autor d'Història de la literatura catalana (1923), un dels primers manuals sobre la matèria, que va ser un referent important durant molts anys. Va escriure Novena, història i cançoner de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Canet de Mar (1933), diverses obres catequístiques, i també novel·les i peces teatrals que resten inèdites.

Va ser rector de Canet de Mar des del 1927.

Josep Maria Cervera va escriure una biografia seva titulada Un eclesiàstic modèlic, Biografia de Mossèn Josep Comerma i Vilanova el 1990.

Referències 

Banyolins
Morts a Canet de Mar
Historiadors catalans del sud contemporanis